Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Telecom Italia Masters Roma) van 2005 vond plaats van 9 tot en met 15 mei 2005 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 62e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rome 2005. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Maria Sjarapova bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Patty Schnyder.

De als tweede geplaatste titelverdedigster, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, slaagde erin haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij de als achtste geplaatste Zwitserse Patty Schnyder in drie sets. Mauresmo wist voor de tweede keer het toernooi van Rome op haar naam te schrijven. Het was haar zeventiende WTA-titel, de tweede van 2005. Zij won US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy had de eerste zich uitsluitend voor het enkelspeltoernooi ingeschreven. Shaughnessy speelde samen met Anna-Lena Grönefeld, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Kirilenko en Medina Garrigues.

De als eerste geplaatste Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez kregen een vrijstelling voor de eerste ronde – zij zegden af voor hun tweederondepartij wegens dijbeenblessure (quadriceps) van Ruano Pascual.

Het als tweede geplaatste duo Cara Black en Liezel Huber won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Maria Kirilenko en Anabel Medina Garrigues in drie sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast negentien eerdere dubbelspel­titels met andere partners; de Zuid-Afrikaanse Huber negen.

De Belgische Els Callens en Tina Križan uit Slovenië strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Rome 2005
Rome